Het ATP-toernooi van Chicago 1991 (met de officiële naam Volvo Tennis Chicago 1991) werd van 25 februari tot en met 3 maart gehouden op indoor tapijtbanen van het UIC Pavilion (Paviljoen van de University of Illinois, Chicago) in de Amerikaanse stad Chicago..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Chicago
Chicago